Алекса́ндр Андре́евич Орло́в (род. 1 октября 1938 года) — советский и российский педагог, доктор педагогических наук (1985), профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995), академик Российской академии образования (2016).

Биография 
Учился в средней школе № 3 г. Севастополя, которую с серебряной медалью окончил в 1956 году. В 1962 году окончил историко-филологический факультет Крымского педагогического института. Работал в школах Крыма. В 1968 году был приглашён на кафедру педагогики Крымского педагогического института. В 1970—1973 годах учился в аспирантуре Института общей педагогики АПН СССР, защитил кандидатскую диссертацию «Структурно-функциональный анализ управления учебной работой общеобразовательной школы».

В 70-80-е годы ХХ столетия А.А.Орлов входил в небольшую группу исследователей, которые успешно применили идеи и методы кибернетики  и теории социального управления для анализа проблем управления общеобразовательной школой.  Он одним из первых реализовал системный подход в педагогическом исследовании, рассмотрев общеобразовательную школу как сложную открытую социально-педагогическую систему. В 1985 году защитил докторскую диссертацию «Управление учебно-воспитательной работой в общеобразовательной школе общества развитого социализма».

С 1977 по 2019  годы работал в Тульском государственном педагогическом институте  (ныне университете) им. Л.Н. Толстого старшим преподавателем, доцентом, профессором. Заведовал кафедрой педагогики ТГПУ им. Л.Н. Толстого  с 1985 по 2018 годы.

А.А. Орлов уделяет большое внимание продуктивной  реализации методологических концепций в практике научных исследований в области образования.  Он инициировал проведение  на базе ТГПУ им. Л.Н. Толстого совместно с Отделением философии образования и теоретической педагогики РАО ряда международных научно-практических конференций по проблемам методологии педагогики: «Педагогика как наука и как учебный предмет», сессии Всероссийского методологического семинара: «Проблемы научного обеспечения модернизации российского образования», «Школа молодых ученых», 2 Всероссийские научно-практические конференции молодых ученых: «Социально-экономическая эффективность результатов исследований молодых ученых в области образования»  и «Социально-педагогическая эффективность результатов исследований молодых ученых в области здоровьесбережения обучающихся».

А.А. Орлов награжден ведомственными наградами СССР и РСФСР "Отличник народного просвещения" и "Отличник просвещения СССР". В 1995 году Указом Президента Российской Федерации ему было присвоено почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ". В 2003 году  он награждён медалью К. Д. Ушинского, в 2013 году — серебряной медалью «За особый вклад в развитие Тульской области» и золотой медалью Российской академии образования «За достижения в науке», а также медалью "Подвижнику просвещения." В память 300-летия М.В. Ломоносова

Член-корреспондент Российской академии образования с апреля 2001 года, 21 апреля 2016 года избран академиком РАО..

Научная деятельность 
Профессиональные научные интересы сконцентрированы  в области методологии педагогики, философии и теории педагогического образования управления общеобразовательной школой.

В настоящее время научная деятельность А.А. Орлова сосредоточена в Российской академии образования (РАО). Он член Бюро Отделения философии образования и теоретической педагогики РАО, зам. руководителя  Научного совета по философии образования и методологии педагогических исследований при Отделении философии образования и теоретической педагогики.

Академик РАО А.А. Орлов  член редакционного совета научно-теоретического журнала Российской академии образования «Педагогика», член редколлегии журнала «Вестник Московского университета. Серия 20. Педагогическое образование» и электронного журнала «Письма в Эмиссия. Офлайн», включённых в перечень ВАК РФ.

В течение ряда лет выигрывал гранты научных фондов РФ:

- РГНФ, грант № 03 – 06 – 00356а «Становление профессионального мышления студентов педагогического вуза как ценности»

- РГНФ, грант № 08-06-00441а «Проектирование системы самостоятельной работы студентов педвуза, ориентированной на формирование их профессиональной компетентности»

- РГНФ, грант № 10-06-14145 г «Социально-экономическая эффективность результатов исследований молодых ученых в области образования»

- РФФИ грант № 19-013-00452 а "Проектирование научно-методического обеспечения обучения в вузе будущих учителей педагогическому взаимодействию с "сетевой" личностью"

Им подготовлены 33 кандидата и 4 доктора педагогических наук.

Библиография 
Опубликовал более 300 научных и научно-методических работ, в числе которых 10 монографий, более 14 учебных и учебно-методических пособий, статьи в журналах «Педагогика», «Народное образование», «Преподаватель» и др.

 Книги
 Управление учебно-воспитательной работой в школе. — М.: Прометей, 1991;
 Профессиональное мышление учителя как ценность. — Тула: Изд-во ТГПУ, 2006;
 Педагогика. Практикум. — СПб.: Питер, 2003;
 Введение в педагогическую деятельность: Практикум. 3-е изд. — М.: Академия, 2009;
 Развитие профессионального мышления будущего учителя в вузе. — Гродно: Изд. ГрГУ, 2011;
 Как писать магистерскую диссертацию по педагогике: учебно-методическое пособие для преподавателей и студентов-магистрантов / М-во образования и науки Российской Федерации, ГОУ ВПО Тульский гос. педагогический ун-т им. Л. Н. Толстого, Каф. педагогики; [науч. ред. А. А. Орлов]. — Тула : Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2011;
 Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании. — Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2012;
 Как писать магистерскую диссертацию по психолого-педагогическим наукам. — М.: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2014;
 Оценивание новых результатов образовательного процесса в вузе (Электронный ресурс). Тула: Тульский полиграфист, 2014.
 Орлов А. А.Оценивание новых результатов образовательного процесса в вузе в контексте компетентностного подхода. (в соавторстве) – М.: Директ-Медиа, 2015. – 150 с. 
 Методология исследования механизма оценивания новых результатов образовательного процесса: монография / под ред. А.А. Орлова. 2-е изд. стер. – М., Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 180 с.
 Орлов А.А. Введение в педагогическую деятельность: практикум: учебно-методическое пособие / А.А. Орлов, А.С. Агафонова: под ред. А.А. Орлова. – 2-е изд. стер. – Москва: ИНФРА-М, 2020. – 258 с.
 Обучение будущего учителя педагогическому взаимодействию  с «сетевой личностью» : монография / А. А. Орлов [и др.] ; под ред. А. А. Орлова. — 2-е изд. — Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2021. — 148 с.
 Научно-методические основы обучения будущих учителей в вузе педагогическому взаимодействию с «сетевой личностью»: Моногр. / А. А. Орлов, Л. А. Орлова, Т. М. Пономарева, А. Н. Сазонова, О. В. Чукаев, А. А. Ахаян; Под ред. А. А. Орлова. – Тула: ТППО, 2021. – 159 c.

Литература 
 

Педагоги СССР
Педагоги России
Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Преподаватели Тульского педагогического университета